Little House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Little House (New York), ID-Nr. 90001009
 Little House (Texas), ID-Nr. 86002551